Коридори випробувань — розташовані у північно-східній частині Піраміди Хеопса (Хуфу) вирубані у вапняковій скелі плато Гіза технологічні штольні, точно копіюють такі основні внутрішні елементи піраміди Хеопса: спадний коридор, підключення його з висхідним коридором, горизонтальне відгалуження до камери цариці, підстава кріплення т. зв. плити Великого Мосту, що закривала горизонтальний прохід, і початок (всього кілька метрів), власне, Великий Галереї з її характерним жолобом і пандусами з боків.

Є, однак, важливі й істотні відмінності. По-перше, коридори зроблені набагато коротшими (при незмінно суворо витриманих кутах їх нахилів), по-друге, є унікальний вертикальний колодязь, що йде з поверхні плато до точки зчленування висхідного й спадного коридорів, по-третє, спадний коридор має звуження після цієї точки зчленування.

Все це дозволяє з повною впевненістю говорити про те, що дана технологічна модель була побудована з метою натурних випробувань:
 Надійності запирання Вранішнього проходу за допомогою ковзання вниз кам'яних пробок,
 Надійності подальшого замикання цієї точки за допомогою ковзання вниз по низхідному коридору, що опускаються з боку входу додаткових кам'яних пробок,
 Функціонування «великого моста».
 Загальної оцінки можливості або неможливості подолання цих загороджень грабіжниками.

Треба відзначити, що при будівництві Великої Піраміди остаточне технічне рішення дещо відрізнялося від перевіреного в «коридорах» — вертикальної шахти немає (принаймні точно там, де вона була спочатку), замість системи вторинного запирання спадного проходу був обраний варіант маскування торця гранітної пробки висхідного проходу кам'яним блоком-плитою з низхідного коридору. Цікаво також, що на кам'яних пандусах копії рампи Великий Галереї в «коридорах ..» немає відомих кірпічеобразних виїмок, чиє призначення більшість дослідників вважають технічним, в імітації Вранішнього проходу відсутні т.з. «Рамкові каміння», і немає ніяких слідів гирла «евакуаційного колодязя».

Єгипетські піраміди